Ricardo de Sayn-Wittgenstein-Berleburg (en alemán: Richard, Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg; Giessen, Hesse; 29 de octubre de 1934-Bad Berleburg, Renania del Norte-Westfalia; 13 de marzo de 2017) fue un noble alemán, el VI príncipe y jefe de la Casa de Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Fue el hijo de Gustavo Alberto, V príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berleburg y de su esposa, Margarita Fouché, duquesa de Otranto.

Biografía 
 
Ricardo, VI príncipe de Sayn-Wittegenstein-Berleburg, fue el hijo mayor de Gustavo Alberto, V Príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, que era un alto general del ejército alemán declarado desaparecido en 1944 y muerto en 1969. Ricardo se crio en Suecia con su abuelo materno, el Duque de Otranto, en el Castillo de Elghammar. Asistió a la escuela Viggbyholm Sigtuna.
 
Después de estudiar ciencia forestal en la Universidad de Göttingen en Hann-Münden y en la Universidad de Múnich, el príncipe Ricardo obtuvo su diploma en silvicultura Hann-Münden y realizó su formación de postgrado como Forstreferendar en Renania del Norte Westfalia. Obtuvo el título de Assessor des Forstdienstes después de pasar el segundo examen de silvicultura en el Servicio Forestal de Renania del Norte Westfalia.
 
En julio de 2003, el príncipe Ricardo se sometió a una cirugía para el tratamiento del cáncer de próstata; anteriormente se había sometido a un tratamiento para el cáncer de piel. Falleció el 13 de marzo de 2017 en Bad Berleburg a los 82 años de edad.

Matrimonio 
 
Ricardo se casó, siendo príncipe heredero, el 3 de febrero de 1968 en la iglesia del Palacio de Fredensborg con la princesa Benedicta de Dinamarca, nacida el 29 de abril de 1944. Ella es la segunda hija del rey Federico IX de Dinamarca (1899-1972) y la reina Ingrid (nacida princesa de Suecia) (1910-2000).

Tuvieron tres hijos:

 Gustavo Federico Felipe Ricardo (n. 12 de enero de 1969). VII príncipe zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, casado con Carina Axelsson el 4 de junio de 2022.

 Princesa Alejandra Rosa-María Ingrid Benedicta zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (n. 20 de noviembre de 1970), casada con el conde Jefferson Friedrich de Pfeil y Klein-Ellguth, tienen dos hijos:

 Conde Friedrich Richard de Pfeil y Klein-Ellguth (n. en 1999).

 Condesa Ingrid Alexandra de Pfeil y Klein-Ellguth (n. en 2003).

 Princesa Natalia Xenia Margarita Benedicta zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (n. el 2 de mayo de 1975), casada con Alexander Johannsmann. Tienen dos hijos:

 Konstantin Gustav Johannsmann (n. en 2010).

 Louisa Margareta Johannsmann (n. en 2015).

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas danesas 
  Caballero de la Orden del Elefante (03/02/1968).
  Medalla Conmemorativa de las Bodas de Plata de la Reina Margarita II y el Príncipe Enrique (10/06/1992).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata de la Reina Margarita II (11/01/1997).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Príncipe consorte Enrique (11/06/2009).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario de la Reina Margarita II (16/04/2010).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí de la Reina Margarita II (11/01/2012).
  Medalla Conmemorativa del 75 Aniversario de la Reina Margarita II (16/04/2015).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero gran cruz de la Real Orden de Isabel la Católica (Reino de España, 15/03/1980).
  Comandante gran cruz de la Orden de la Estrella Polar (Reino de Suecia).
  Caballero gran cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona (Reino de los Países Bajos, 1984).

Ancestros

Referencias 
 Johannes Burkardt und Ulf Lückel: Das Fürstliche Haus zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Werl 2005, ISBN 3-9810315-0-4

Enlaces externos 
 Princely House of Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Nobles de Alemania del siglo XX
Príncipes de Sayn-Wittgenstein-Berleburg
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Caballeros de la Orden del Elefante
Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Nacidos en Gießen